Индепенденс — () — «Независимость» — американский авианосец, четвёртый и последний построенный в типе «Форрестол». Пятый военный корабль США, получивший имя «Индепенденс».

Контракт на постройку был заключён с компанией New York Navy Yard 2 июля 1954 года, закладка киля корабля состоялась 7 июля 1955 года. Спущен на воду 6 июня 1958 года, введён в состав флота 10 января 1959 года, выведен из состава флота 30 сентября 1998 года.

Службу проходил в основном в бассейне Атлантического океана, осуществлял походы на боевое дежурство в Средиземное море.

Современный статус 
Находится в заливе Синклер, военно-морская база Военно-морская верфь и промежуточная станция технического обслуживания Пьюджет-Саунд близ Бремертона, штат Вашингтон. Координаты 47°33′09″ N, 122°39′24″ W.

1 июля 2017г. начата утилизация корабля в г. Браунсвилль.

Ссылки 
ussindependencecv-62.org: USS INDEPENDENCE CV-62 Assoc. Inc

Индепенденс
CV-62